Changsheng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changsheng (socken i Kina, lat 41,01, long 108,59), Inre Mongoliet, 
 Changsheng (köping i Kina, lat 42,84, long 120,19), Inre Mongoliet, 
 Changsheng (köping i Kina, lat 42,85, long 122,73), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar